A Golden Globe-díj a legjobb női főszereplőnek (televíziós minisorozat vagy tévéfilm) elismerést a Golden Globe-gálán adják át 1982 óta.

Díjazottak és jelöltek

2020-es évek

2010-es évek

2000-es évek

1990-es évek

1980-as évek

Jegyzetek

Források

További információk 

Nőifőszereplőtelevíziós